Mike ou Michael Shaw peut faire référence à : 

 Michael Shaw, baron Shaw de Northstead (1920-2021), homme politique britannique
  (1989-), joueur de football américain
 , homme politique américain du Maine
 Mike Shaw (1957–2010), lutteur professionnel
 , personnage fictif
 , patient de chirurgie à cœur ouvert précoce de C. Walton Lillehei
 Sir Hugh Shaw Stewart, 8e baronnet (Michael Hugh Shaw-Stewart, 1854–1942), homme politique écossais
 , acteur américain